Sankt Thomas eller Sankt Tomas kan syfta på:
S:t Tomas kyrka – en kyrka i Vällingby, Stockholm, Sverige
Sankt Thomas av Aquino församling– en katolsk församling i Lund, Sverige

Personer
 Sankt Thomas Becket – en engelsk kyrkoman, se Thomas Becket
 Sankt Thomas av Aquino – en italiensk dominikanbroder, katolsk präst, teolog och filosof, se Thomas av Aquino
 Sankt Thomas More – en engelsk politiker och författare, se Thomas More

Geografi

Karibien 
 Saint Thomas, Amerikanska Jungfruöarna, en ö som på danska kallades Sankt Thomas när den ingick i Danska Västindien.

Tyskland 

 Sankt Thomas, Bitburg-Prüm – kommuni Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Sankt Thomas (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Grieskirchen,

Se även 
 Saint Thomas – flera
 Santo Tomas (olika betydelser) – flera
 São Tomé (olika betydelser) – flera